Командувачка Легіону (англ. Legion Commander), Тресдін (англ. Tresdin) — персонаж онлайн-гри Дота із ближнім типом атаки, основним атрибутом якого є сила.

Історія 
Вони прийшли без попередження. У стінах Стоунхолу пролунав жахливий гуркіт, і з таємничої чорноти явилася незліченна орда звірів з вогнем та поганським чаклунством, що вбивали та викрадали матерів і синів задля темних цілей. З усього могутнього війська лише під командуванням норовливої командувачки Тресдін був досить близько, аби відповісти на заклик до бою. Вони їхали в місто через заплямовані кров’ю провулки та ринки в полум’ї, прорубуючи собі шлях через жахливий натовп до джерела несподіваного набігу — потойбічного розриву посеред міської площі, на краю якого лютував жахливий очільник темного війська.

Огорнутий їдким мерехтінням, ватажок орди безодні змахував масивним лезом, розрізаючи навпіл воїнів, чия плоть одразу починала псуватися. Тресдін підняла свій заплямований кров’ю меч, спрямувавши свій погляд на звіра. Він озирнувся, вишкіривши ікла у посміху. Попри бурхливу битву навкруги, вони рушили одне на одного.

Відбиваючи удар за ударом, пара танцювала в смертельній дуелі, поки солдати Бронзового Легіону один за одним ішли на той світ. Коли ворог заніс над нею меча, Тресдін стрибнула вперед. Сутичка змінила свій хід. Раптовий безжальний удар влучив у жінку і ледь не збив її з ніг, та Тресдін усе ж спромоглася зібратися з силами для удару у відповідь. Лезо черконуло об лезо й шугнуло вниз, оминувши руків’я, і вже наступної миті поміж іскор і крові виднілася розрубана лапа. Потворні глядачі дивилися з подивом, а командувачка лише збільшувала натиск, меч її гриз ворожу плоть, шукаючи тріпотливе серце. Із хмародерним криком звір вибухнув потоками крові й мук. Пекельний портал замиготів, потойбічний розрив зник так само раптово, як і з’явився. Залишки загарбників швидко полягли від стоунхольської сталі.

Однак переможцям було нічого святкувати: місто в руїнах, уцілілих мало. Пожежа розгоралася. Розгорнувши військові стяги, Тресдін зібрала всіх союзників, яких змогла. Її гнів нуртував, коли вона присяглася жорстоко помститися силам безодні — і нехай буде проклятий той, хто стане їй на шляху.

Здібності

Чисельна перевага 
Обертає чисельну перевагу ворога проти нього самого: командувачка завдає шкоди і за кожну вражену ворожу істоту чи героя отримує додаткову швидкість руху. Прикликані істоти та ілюзії отримують шкоду, рівносильну частині їх поточного здоров’я. Тип шкоди: магічна.

Рішучий натиск 
Знімає негативні ефекти з вибраної союзної істоти, а також на короткий час збільшує швидкість атаки та дає регенерацію здоров’я. Діє: на союзних істот.

Мить звитяги 
Коли Командувачку атакують, вона має шанс завдати миттєвий контрудар із додатковим вампіризмом. Здібність: пасивна.

Дуель 
Командувачка та цільовий ворожий герой вступають у нетривалу сутичку, під час якої атакують один одного і не можуть користуватися здібностями та предметами. Якщо один із героїв гине під час сутички, переможець дуелі отримує постійне посилення до своєї шкоди. Діє: на ворожих героїв.

Ролі 
Лідер, знерухомлювач, нападник, танк, ініціатор.

Предмети

Початковий набір 
Tango завжди гарний вибір для довготривалого перебування на лінії або в лісі. Дозволяє регенеруватись.

Healing Salve (скор. "фласка", "хілка") — дозволить вилікувати себе або союзника, гарний для ранньої агресії.

Enchanted Mango забезпечує пасивну регенерацію та дозволить відновити ману собі або союзнику.

Рання гра 
Quelling Blade є обов’язковим першим предметом, бо вбиваючи міньйонів у лісі, ви отримуєте більше золота для купівлі предметів. Це також збільшує вашу швидкість і ефективність.

Bracer може бути чудовим предметом на хардлайні, де вам потрібні додаткові характеристики та супротив магії, а також просто для збільшення швидкості фармув джунглях.

Phase Boots (скор. "фейзи") — чудовий вибір проти героїв з фізичним типом ушкоджень і швидшого переслідування персонажів, після використання Overwhelming Odds.

Середина гри 
Blink Dagger — предмет для ініціації дуелі.

Blade Mail може допомогти завдати більше шкоди під час поєдинків, коли ціль дуелі сильніша від Командувачки Легіону за фізичним типом ушкоджень, наприклад, Huskar, Sven, або Ursa.

Пізня гра 
Black King Bar (скор. "БКБ") — корисний предмет для захисту від магічних здібностей. Хоча він не дуже потрібен, якщо у вас уже є Aghanim's Scepter, проте він може стати додатковим джерелом імунітету до заклинань, якщо це необхідно.

Shadow Blade (скор. "лотар") також предмет для ініціації бою або відступу. Також дозволить переслідувати поодинокі жертви. У подальшому прокачується в Silver Edge.

Silver Edge, безперечно, може мати свою цінність у деяких матчах, коли пасивні навички потрібно вимкнути, щоб вигравати дуелі чи брати участь у боях.

Посилання 

 https://dota2.fandom.com/wiki/Legion_Commander/Guide
 https://www.dota2.com/hero/legioncommander
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dota
 https://liquipedia.net/dota2/Legion_Commander
 https://uk.dotabuff.com/heroes/lanes